

«Першотравнева» — станція Мінського метрополітену.

«Першотравнева» («Первомайська») — станція Московського метрополітену, що існувала на Арбатсько-Покровській лінії у 1954—1961 роках.
 «Першотравнева» («Первомайська») — сучасна станція Московського метрополітену.
 «Першотравнева» («Первомайська») — станція Уфимського метрополітену (будується).

Див. також 
 Першотравневе